Les Trophées du libre était un concours dont l'objectif était de promouvoir les projets logiciels innovants en informatique libre, de donner à ces projets une reconnaissance et une médiatisation, et récemment de motiver les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur avec des prix spécifiques. Ce concours était international et destiné aussi bien aux développements libres professionnels qu'amateurs. Les projets pouvaient être déposés dans 7 catégories et 3 prix spéciaux.

Catégories :
 Applications pour l'éducation
 Applications pour les professionnels
 Applications pour les sciences
 Outils de sécurité et administration système
 Applications pour les loisirs et la famille
 Technologie et arts média
 Administration et collectivités

Prix spéciaux :
 Projets innovants
 Prix spécial du jury
 Prix d'honneur pour un projet de grande envergure 

La première édition 2003 a rassemblé 113 projets de 18 pays distincts, celle de 2007 149 projets venant de 29 pays distincts.
Le jury est composé d'une trentaine d'experts de l'OS : développeurs, chercheurs, journalistes, chefs d'entreprises.

Le Président de l'édition 2009 était Pierre Spilleboudt, président d'Audaxis.

Résultats

L'édition 2003
 GCompris dans la catégorie « Educatif »
 Koha dans la catégorie « Structures Publiques »
 GOK dans la catégorie « Accessibilité » 
 Dolibarr dans la catégorie « Gestion d'Entreprise »
 Weasel Reader dans la catégorie « Grand Public »
 Vega Strike dans la catégorie « Jeux »

L'édition 2005
 Lodel dans la catégorie « Structures Publiques et Collectivités »
 Prométhée dans la catégorie « Éducatif »
 MedinTux dans la catégorie « Gestion d’entreprise »
 VideoLAN dans la catégorie « Multimedia »
 NuFW dans la catégorie « Sécurité »
 MediaWiki dans le « Prix Spécial PHP »

L'édition 2006
 OpenElec dans la catégorie « Structures Publiques et Collectivités »
 Stellarium dans la catégorie « Éducatif »
 Open mobile IS dans la catégorie « Gestion d’entreprise »
 Ekiga dans la catégorie « Multimedia »
 OCS Inventory dans la catégorie « Sécurité »
 AlternC dans la catégorie « PHP »

L'édition 2007

L'édition 2009

Prix spéciaux :

 Prix d'honneur pour un projet de grande envergure : Ksplice
 Prix spécial du jury : Coherence
 Projet innovant : projet OS innovant en cours de développement : GRAPHITE

Communauté du logiciel libre
Concours informatique
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement